Umbo (lat. Schildbuckel, vorspringender Teil eines Gegenstandes) ist
 der Wirbel am Gehäuse der Muscheln; siehe Wirbel (Umbo)
 ein Vorsprung an der Spitze der Schuppe eines Koniferenzapfens, siehe Apophyse (Kiefern)
 ein Teil des menschlichen Ohrs; siehe Trommelfell
sowie
 Umbo; eigentlich Otto Maximilian Umbehr, deutscher Fotograf